Agee ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred W. Agee (1850–1938), US-amerikanischer Politiker
 James Agee (1909–1955), US-amerikanischer Dichter, Journalist und Filmkritiker
 Joel Agee (* 1940), US-amerikanischer Schriftsteller
 Jonis Agee (* 1943), US-amerikanische Schriftstellerin
 Philip Agee (1935–2008), US-amerikanischer Geheimagent und Autor
 Steve Agee (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler
 Walter Robertson Agee (1905–1980), US-amerikanischer Generalmajor der US Air Force
 William Agee (1938–2017), US-amerikanischer Manager

Sonstiges:
 Agee (Film), 1980, US-amerikanischer Dokumentarfilm, Regie: Ross Spears
 Agee (Tennessee), Ort im Campbell County – nicht mehr existent
 Agee Lake, See im Macon County, Missouri
 Ben Agee Creek, Fließgewässer im Pike County, Missouri

Siehe auch:
 Agee Branch
 Agee Creek
 AGEE-Stat